Bernard Oursel, né le  à Dijon et mort le  à Paris est un militaire français.

Biographie 
Le colonel Oursel est le père de Luc Oursel (1959-2014), président du directoire d'Areva et le fils de Charles Oursel, archiviste-paléographe. Il est aussi le frère de Madeleine Oursel, archiviste paléographe, épouse de l'historien Pierre Quarré, de Marie-Claire Oursel, épouse du docteur Marcel Gandrille, président de l'Union nationale des médecins de réserve, et de l'historien de l'art Raymond Oursel. Il est élève à l'École spéciale militaire de Saint Cyr de 1933 à 1935 (promotion du roi Albert ). Puis il part pour le Tchad en 1936 dans l'infanterie coloniale.

Pendant la Seconde Guerre mondiale 
En 1940, il participe aux combats contre les troupes italiennes. En , il rejoint la  française libre, au sein du bataillon de marche 21 (BM 21), avec lequel il participe à la campagne d'Italie, au débarquement de Provence, à la libération de Hyères et de Toulon. Il prend le commandement du BM 21 en . Lors de la campagne d'Alsace, en , il vainc la pointe de l'attaque allemande sur Strasbourg. Enfin, il participe aux combats menés en  pour la libération des Alpes.

Après la Seconde Guerre mondiale 
Il part pour le Tchad en 1946 et y reste jusqu'en 1948. II participe à la guerre d'Indochine de 1951 à 1953. Il part en 1956 pour Madagascar où il reste jusqu'en en 1958, année de la proclamation de la République démocratique de Madagascar au sein de la Communauté française.

En 1961, pendant la guerre d'Algérie, il prend le commandement en Algérie du  d'infanterie de Marine à Miliana. Il démissionne de l'Armée d'active en 1962, année de l'indépendance de l'Algérie.

Il occupe ensuite des fonctions de dirigeant dans la métallurgie, jusqu'en 1975.

Notes et références

Articles connexes 
 Bataillon de marche
 Régiment de marche

Liens externes 

 Fiche de Bernard Oursel sur francaislibres.net

Militaire français du XXe siècle
Colonel français
Élève de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr
Naissance en octobre 1914
Naissance à Dijon
Décès en mars 2007
Décès dans le 16e arrondissement de Paris
Décès à 92 ans